Miejscowości w USA:
 Midvale – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Washington
 Midvale – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
 Midvale – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Midvale – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lincoln